Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2022/23 — 25-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который пройдёт с 23 сентября 2022 года по 15 января 2023 года.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка 2022/2023 примут участие 20 команд из 20 стран. 8 команд начнут турнир с первого раунда, 6 — со второго и 6 — с третьего. В суперфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 23 по 25 сентября 2022 года в Софии (Болгария) и Стамбуле (Турция). Победители групп вышли во второй раунд.

Группа A

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы А Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
  Ники де Хердт
  Кемаль Кая
  Стефан Пожар

Линейные судьи
  Мартин Бояджиев
  Христо Дунчев
  Янаки Гачев
  Станислав Мухачёв
  Василий Васильев

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа В

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы B Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
  Джордж Фазекаш
  Филип Метцингер
  Антон Семёнов

Линейные судьи
  Беркай Асланбей
  Ферхат Айгун
  Юсуф Кейлан
  Алкан Клинич
  Ахмет Ёзден

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Второй раунд 
Матчи первого раунда прошли с 14 по 16 октября 2022 года в Анже (Франция) и в Азияго (Италия). Победители групп вышли во второй раунд.

Группа C

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы C Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
  Николя Крегут (CREGUT Nicolas)
  Киллиан Хинтердоблер
  Алекс Лаццери (LAZZERI Alex)
  Лоик Рупрехт (RUPRECHT Loïc)
  Марек Зак (ZAK Marek)

Линейные судьи
  Сирил Дебюше (DEBUCHE Cyril)
  Клемент Гонсалвеш (GONCALVES Clement)
  Ясон Торриньяк (THORRIGNAC Jason)
  Йохан Фовель (FAUVEL Johan)
  Винсент Зеде (ZEDE Vincent)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа D

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы B Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
  Андреас Хубер
  Аттила Надь
  Омар Пинье
  Бенджамин Сколари
  Левенте Силард-Сико

Линейные судьи
  Никола Бассо
  Алессио Бедана
  Давиде Мантовани
  Ульрих Пардачер
  Даниел Ригони

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли с 18 по 20 ноября 2022 года в Кардиффе (Великобритания) и в Нитре (Словакия). Победители групп и команды, занявшие вторые места, выходят в Суперфинал.

Группа E

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы E Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
 Дэвид Гуд
 Стефан Хогарт
 Андрей Кича
 Юрай Конц
 Кржиштоф Козловский
 Омар Пинье

Линейные судьи
 Натан Кармайкл
 Илья Киcиль
 Риан Фралей
 Роберт Паллар
 Скотт Роджер

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC).

Группа F

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей группы B Котинентального кубка 2022/2023 .

Главные судьи
 Янн Фюре (Yann Furet)
 Павел Халас мл. (JR Pavel Halas)
  Олдржих Хейдук (Oldřich Hejduk)
 Марис Лоцанс (Māris Locāns)
 Марек Жак (Marek Žák)

Линейные судьи
 Филип Црман (Filip Crman)
 Томаш Гегань (GEGÁŇ, Tomáš)
 Мартин Герцог
 Лукаш Кацей
 Матуш Станцель

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
https://www.iihf.com/en/events/2023/cca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/23
2022 год в хоккее
2023 год в хоккее